Пья́цци (устаревшая орфография Пиацци, ) — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пьяцци, Джузеппе (1746—1826) — итальянский астроном, математик и священник.
 Пьяцци, Джузеппе (1907—1963) — итальянский прелат.
 Пьяцци Смит, Чарлз (1819—1900) — английский астроном.

См. также 
 Линза Пиацци-Смита — линза, которую устанавливают непосредственно перед фокусом астрографа для спрямления его криволинейного поля.
 Пиацци — останки большого древнего ударного кратера в южном полушарии видимой стороны Луны.
 (1000) Пиацция